La Prema Powerteam è una squadra corse italiana con sede a Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza. È la squadra più vincente nella Formula 3 e nella Formula 4 italiana e tedesca, oltre ad aver vinto tre titoli piloti e due titoli a squadre nella Formula 2. Attualmente partecipa in tutte le principali categorie propedeutiche alla Formula 1, dalla Formula 4 alla Formula 2. 

Con il supporto di Iron Lynx dal 2022 il team partecipa al Campionato del mondo endurance e alla European Le Mans Series.  

Tra i piloti che hanno corso con la squadra italiana ci sono Ryan Briscoe, Felix Rosenqvist, Robert Kubica, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc e Mick Schumacher.

Storia 
La Prema Racing è stata fondata nel 1983 da Giorgio Piccolo e Angelo Rosin, e si è trasformata in Prema Powerteam nel 1994 a seguito di un cambiamento societario che ha portato all'inopinata uscita dalla società di Giorgio Piccolo. Il team ha ottenuto la sua prima vittoria nel 1989 durante il Gran Premio di Monaco del campionato Formula 3 da Antonio Tamburini. L'anno successivo, nel 1990, Roberto Colciago ha vinto il campionato Formula 3 italiano. Nel 2021 la Prema si unisce al team italiano Iron Lynx per competere anche nelle competizioni GT oltre quelle in monoposto. Il primo settembre viene annunciato che Prema con Iron Lynx correranno dal 2022 nella classe LMP2 del Campionato del mondo endurance

F3 Euro Series/F3 Europea 
Dal 2003 al 2012 la squadra prende parte alla F3 Euro Series, riuscendo a vincere il titolo piloti al debutto con Ryan Briscoe, e negli anni 2011 e 2012, rispettivamente con Roberto Merhi e Daniel Juncadella. Ottiene anche il titolo a squadre nel 2011 e nel 2012.

Dal 2012 al 2018 il team partecipa alla F3 europea, riuscendo a vincere sei titoli piloti su sette e tutti i titoli a squadre dal 2013 al 2018.

I campioni tra i piloti sono stati: nel 2012 Daniel Juncadella, nel 2013 Raffaele Marciello, nel 2014 Esteban Ocon, nel 2015 con Felix Rosenqvist, nel 2016 con Lance Stroll e nel 2018 Mick Schumacher.

Formula 4 
Dal 2014 partecipa alla neonata FIA Formula 4, in particolare a quella italiana e tedesca. Nella Formula 4 italiana vince i titoli di squadra nel 2014, 2015, 2016, 2018 e 2020 e i titoli piloti nel 2014 con Lance Stroll, 2015 con Ralf Aron, nel 2017 con Marcus Armstrong, nel 2018 con Enzo Fittipaldi e nel 2020 con Gabriele Mini.
Nel 2021 i piloti sono Conrad Laursen,Kirill Small, Sebastian Montoya e Hamda Al Qubaisi

Nella Formula 4 tedesca la squadra vince i titoli 2016 e 2017, mentre tra i piloti si afferma Jüri Vips nella stagione 2017

GP2/Formula 2 
Dal 2016 prende parte al campionato di GP2, correndo con i piloti Antonio Giovinazzi e Pierre Gasly. La prima stagione nella categoria si rivela vincente, con i piloti che si piazzano ai primi due posti della classifica e con la vittoria del titolo per team. Pierre Gasly, autore di quattro vittorie, vince il titolo con 8 punti di vantaggio su Giovinazzi.

Nel 2017 i piloti sono Charles Leclerc e Antonio Fuoco. Leclerc riesce a vincere il titolo piloti ottenendo otto vittorie in stagione, con Fuoco ottavo in classifica generale e la squadra seconda tra i team. Per la stagione 2018 la squadra ingaggia Nyck De Vries e Sean Gelael, ma la stagione si dimostra peggiore della precedente, con De Vries che termina quarto, ottenendo comunque tre vittorie, e Gelael che non va oltre il quindicesimo posto in campionato. Nella classifica a squadre la Prema si ferma al quinto posto. Nel 2019 il team conferma l'indonesiano Sean Gelael e fa debuttare il campione della F3 europea 2018 Mick Schumacher. La stagione si chiude con il nono posto finale in classifica e una vittoria con Schumacher in Ungheria.
Nel 2020 al posto di Gelael viene ingaggiato il campione di Formula 3 Robert Shwartzman. Il team vince sei gare, quattro con Shwartzman e due con Schumacher, laureandosi campione tra i team e vincendo il titolo piloti con il tedesco.
Nel 2021 i piloti della Prema sono Robert Shwartzman e Oscar Piastri, il campione di Formula 3 nel 2020.

Formula 3
Dal 2019 la squadra partecipa al Campionato FIA di Formula 3. Per la prima stagione i piloti sono Marcus Armstrong, Jehan Daruvala e Robert Shwartzman. La stagione si conclude con un successo in entrambi i campionati, con Shwartzman campione tra i piloti. Nel 2020 i piloti sono Oscar Piastri, Logan Sargeant e Frederik Vesti. Anche in questo caso il team si imporrà in entrambe le classifiche, vincendo con Piastri tra i piloti. Il team Prema per difendere il titolo nel 2021 ingaggia tre nuovi piloti: Dennis Hauger, Arthur Leclerc e  Olli Caldwell.

Formula 3 regionale europea
Dal 2019 la Prema si iscrive alla prima edizione del Campionato FIA di Formula 3 europea regionale, con i piloti: Frederik Vesti, Enzo Fittipaldi e Olli Caldwell. La scuderia italiana vince il campionato piloti con Frederik Vesti e quello di squadra.
Nel 2020 la Prema ufficializza quattro nuovi piloti: Oliver Rasmussen, Gianluca Petecof, Arthur Leclerc e Jamie Chadwick. Come nella stagione passata il team vince il titolo a squadre e quello piloti con Gianluca Petecof. Nel 2021 vengono ufficializzati tre nuovi piloti: Dino Beganovic, David Vidales e Paul Aron.

Endurance 
Il primo settembre il team Prema con il supporto del team Iron Lynx annunciano l'impegno nella classe LMP2 del Campionato del mondo endurance e nel European Le Mans Series. Per la stagione 2022 del WEC il team italiano sceglie come piloti Lorenzo Colombo, Louis Delétraz e l'ex pilota di Formula 1, Robert Kubica. Nella European Le Mans Series il team ingaggia Juan Manuel Correa, Ferdinando d'Asburgo e completa l'equipaggio con Delétraz. Già al suo primo anno nelle gare di durata, il team vince sia la classifica piloti e team nella European Le Mans Series.

Per la stagione 2023 del WEC il team italiano schiera due vetture nella classe LMP2.

Timeline

Palmarès 
6 Campionati team F3 europea: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
6 Campionati team italiano di Formula 4: 2014, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 
3 Campionati team FIA di Formula 3: 2019, 2020, 2022
3 Campionati team ADAC di Formula 4: 2016, 2017, 2022
3 Campionati team FIA di Formula 3 europea regionale: 2019, 2020, 2022
2 Campionati team Formula 3 Euro Series: 2011, 2012 
2 Campionato team FIA di Formula 2: 2020, 2021
1 Campionato team FIA di Formula 3 asiatica: 2021
1 Campionato team Formula Renault Eurocup: 2011
1 Campionato team italiano di Formula 3: 2012
1 European Le Mans Series: 2022

6 Campionati piloti F3 europea: 2012(Juncadella), 2013(Marciello), 2014(Ocon), 2015(Rosenqvist), 2016(Stroll), 2018(Schumacher)
6 Campionati piloti italiano di Formula 4: 2014(Stroll), 2015(Aron), 2017(Armstrong), 2018(Fittipaldi), 2020(Minì), 2022(Antonelli)
3 Campionati piloti Formula 3 Euro Series: 2003(Briscoe), 2011(Merhi), 2012(Juncadella)
3 Campionati piloti FIA di Formula 3: 2019(Shwartzman), 2020(Piastri), 2021(Hauger)
3 Campionati piloti FIA di Formula 2: 2017(Leclerc), 2020(Schumacher), 2021(Piastri)
3 Campionati piloti FIA di Formula 3 europea regionale: 2019(Vesti), 2020(Petecof),  2022 (Beganovic)
2 Campionato piloti ADAC di Formula 4: 2017(Vips), 2022(Antonelli)
1 Campionato piloti Formula Renault 2.0 Alps: 2005(Kobayashi)
1 Campionato piloti GP2 Series: 2016(Gasly)
1 Campionato piloti FIA di Formula 3 asiatica: 2021(Zhou)
1 Campionato piloti European Le Mans Series: 2022 (Delétraz e Ferdinando d'Asburgo)

Risultati

GP2 Series

Formula 2

Formula 3 europea

Formula 3

Formula Regional European Championship

Italian F4 Championship

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 

Formula 3
Squadre automobilistiche italiane